Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2016-2017 è il ventiseiesimo organizzato in Italia. Rappresenta il quinto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale delle regioni Piemonte-Valle d'Aosta.

Play-off e play-out si disputano soltanto se fra le due squadre ipoteticamente coinvolte ci sono meno di 10 punti di distacco. Se la seconda classificata ha almeno dieci punti di vantaggio sulla terza accederà direttamente alla fase nazionale degli spareggi.

Per la stagione 2016-17, fra le squadre aventi diritto a partecipare troviamo: Acqui, Castellazzo Bormida, Novese retrocesse dalla serie D, Alicese, Città di Rivoli (ex Brandizzo), Fossano e Bonbon Asca come vincitrici dei rispettivi campionati di Promozione dello scorso anno. Il Pavarolo come vincitore della coppa Italia di Promozione e la Rivarolese come vincitrice dei play-off. Si aggiungono le ripescate: Cerano, Pontdonnaz Hone Arnad e Colline Alfieri Don Bosco. Il No.Ve. Calcio cambia denominazione in A.C.D. Borgovercelli Calcio.

Dalla prima partita di campionato la Novese fa domanda di rinuncia abbandonando la competizione.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 
Classifica aggiornata al 7 maggio 2017.

Legenda:
      Promosso in Serie D 2017-2018.
      Retrocessi in Promozione 2017-2018.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Spareggi

Promozione

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Verdetti finali 
 Borgaro Torinese in Serie D 2017-2018.
 Juventus Domo, Aygreville e Borgovercelli ai play-off.
 Juventus Domo ai play-off nazionali.
 Rivarolese 2009, Settimo, Pavarolo 2004 e Cerano ai play-out.
 Rivarolese 2009 e Settimo retrocessi in Promozione Piemonte-Valle d'Aosta 2017-2018 dopo i play-out.
 Borgomanero e Charvensod retrocessi in Promozione Piemonte-Valle d'Aosta 2017-2018.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 
Classifica aggiornata al 7 maggio 2017.

Legenda:
      Promosso in Serie D 2017-2018.
      Vince i play-off e va ai play off-nazionali.
      Retrocessi in Promozione 2017-2018.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Verdetti finali 
 Castellazzo Bormida promosso in Serie D 2017-2018.
 Tortona, Saluzzo, Fossano e Cheraschese ai play-off.
 Tortona ai play-off nazionali.
 Olmo, Colline Alfieri Don Bosco, Valenzana Mado e Cavour ai play-out.
 Valenzana Mado e Cavour retrocesse in Promozione Piemonte-Valle d'Aosta 2017-2018 dopo i play-out.

Note 

Piemonte